Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2015 (Дивізіон ІІ) — чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у двох групах: Група А Дамфріс (Італія) з 30 березня по 5 квітня, Група В Хака (Іспанія) з 7 по 13 квітня 2015 року. Кваліфікаційний турнір пройшов у Гонконзі (Гонконг) в лютому 2015.

Група А

Підсумкова таблиця

Бомбардири 

Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.
Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Ніколь Джексон
 Найкращий захисник:  Джоді-Лі Блум
 Найкращий нападник:  Альона Фукс

Група В

Підсумкова таблиця

Бомбардири 
Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.
Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Моніка Рентерія
 Найкращий захисник:  Ванеса Абрискуета
 Найкращий нападник:  Піа Прен

Група В (кваліфікація)

Посилання 
 Група А  
 Група В   
 Група В (кваліфікація)   
 Архів на сайті hockeyarchives  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2015 у хокеї з шайбою